Георги Петров Михалев е български плувец.

Биография 
 Възпитаник на Спортно училище „Юрий Гагарин“ – гр. Бургас
 Висше образование- НСА Васил Левски
 Състезател по плуване на Спортни клубове Черноморец – Бургас и Славия – София
 Основен стил: гръб
 Основни дисциплини: 50 м., 100 м и 200 м. гръб
 Състезател в националния отбор по плуване на България в периода 1981 – 1994 г.
 Европейски шампион за юноши на 100 м и 200 м. гръб, Люксембург – 1984 г.
 Национален рекордьор на 50 м., 100 м и 200 м. гръб и др. (виж приложената таблица по-долу)

Участия 
 Олимпийски игри: Сеул, Южна Корея, 1988 г. и Барселона, Испания, 1992 г.;
 Световни първенства: Мадрид, Испания, 1986 г.; Пърт, Австралия, 1991 г.;
 Европейски първенства;
 Балкански игри.

Национални рекорди на Георги Михалев

Източници 
 Българска федерация по плувни спортове (Bulgarian Swimming Sports Federation)
 Първи български плувен сайт 

Български плувци
Родени в Бургас